Підрозділ окружного секретаріату  — підрозділ окружного секретаріату округу Тринкомалі, Східна провінція, Шрі-Ланка. Складається з 10 Грама Ніладхарі.

Демографія

Джерела 
 Divisional Secretariats Portal 

Підрозділи окружного секретаріату округу Тринкомалі